Туаль:

 Туаль — тонкая натуральная шёлковая ткань с полотняным плетением и блеском
 Туаль, Фуад — Патриарх Иерусалима латинского обряда Римско-католической церкви.